Бабинка — посёлок в Аннинском районе Воронежской области.

Входит в состав Рамоньского сельского поселения.

Население

География

Улицы 
 ул. Озёрная,
 ул. Речная.

Примечания 

Населённые пункты Аннинского района